Summerhayes ist der Familienname folgender Personen:

 David Summerhayes (1922–2008), britischer Diplomat
 Katie Summerhayes (* 1995), britische Freestyle-Skisportlerin
 Martha Summerhayes (1844–1926), US-amerikanische Autorin
 Victor Samuel Summerhayes (1897–1974), britischer Botaniker 

Sonstiges:
 Summerhayes Inlet, Bucht an der Oskar-II.-Küste, Grahamland, Antarktika